Giovanni Delfino (doża) – doża Wenecji w latach 1356–1361.
 Giovanni Delfino (1529–1584) – włoski duchowny, biskup Brescii w latach 1579–1584.
 Giovanni Delfino (1545–1622) – włoski kardynał, biskup Vicenzy w latach 1603–1606.
 Giovanni Delfino (1589–1659) – włoski duchowny, biskup Belluno w latach 1626–1659
 Giovanni Delfino (1617–1699) – włoski kardynał, patriarcha Akwilei w latach 1657–1699.